Het synchroonspringen vanaf de 3 meter plank voor gemengde duo's tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 vond plaats op 22 juli 2017 in de Danube Arena in Boedapest.

Uitslag

Externe link 
  Uitslag

Gemengd 03 synchroon